Příjmení Tobiáš, přechýleně Tobiášová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Egon Tobiáš (* 1971) – český dramatik, scénograf, spisovatel, kreslíř a grafik
 Imrich Tobiáš (* 1945) – slovenský fotbalista
 Kamil Tobiáš (* 1978) – český fotbalový trenér, syn Pavla
 Pavel Tobiáš (* 1955) – český fotbalista a trenér, otec Kamila
Ženský tvar
 Tereza Tobiášová (* 1983) – česká moderátorka, herečka a scenáristka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení